John Crowley – (1967) biologo statunitense
 John Crowley – (1969) regista irlandese
 John Crowley – (1942) scrittore statunitense